Stagno delle Saline (Muravera) in territorio di Muravera
Stagno delle Saline (Olbia) in territorio di Olbia
Stagno delle Saline (Stintino) in territorio di Stintino